David Mach (né en 1956), artiste britannique
David Mach (né en 2000), coureur allemand du combiné nordique